NFL sezona 1978. je 59. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 2. rujna 1978. Super Bowl XIII je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 21. siječnja 1979. u Miamiju u Floridi na stadionu Orange Bowl sastali pobjednici AFC konferencije Pittsburgh Steelersi i pobjednici NFC konferencije Dallas Cowboysi. Pobijedili su Steelersi rezultatom 35:31 i tako osvojili svoj treći naslov prvaka u povijesti.

Za 1978. je regularni dio sezone proširen s 14 utakmica na 16. Također, po prvi put se od ove sezone u doigravanje plasiralo ukupno deset momčadi (prije osam), tri pobjednika divizije i dva wild-carda (momčad s najboljim omjerom pobjeda i poraza) po konferenciji.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 1978.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Fran Tarkenton, Minnesota Vikings - 3486
Najviše jarda probijanja: Earl Campbell, Houston Oilers - 1450
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Wesley Walker, New York Jets - 1169

U obrani 

Najviše presječenih lopti: Thom Darden, Cleveland Browns - 10

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Dallas Cowboys - 384 (24,0 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: New England Patriots - 372,8 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: San Diego Chargers - 210,9 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: New England Patriots - 197,8 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Pittsburgh Steelers - 237 (12,2 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Los Angeles Rams - 243,3 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Buffalo Bills - 122,5 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Dallas Cowboys - 107,6 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1978. u NFL-u
NFL.com, sezona 1978.

Izvori 

1978